Унидад Депортива има више значења:

 Унидад Депортива (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Унидад Депортива, Канчас (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Унидад Депортива, Окозотал (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Унидад Депортива (Апизако), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Унидад Депортива (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику